Die 14. Badminton-Weltmeisterschaft fand im Arrowhead Pond in Anaheim in Kalifornien, vom 15. August bis zum 21. August 2005 statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Setzliste 
  Lin Dan, Finalist
  Kenneth Jonassen, Viertelfinalist
  Peter Gade, Halbfinale
  Bao Chunlai, Viertelfinalist
  Lee Chong Wei, Halbfinale
  Taufik Hidayat, Sieger
  Chen Hong, Viertelfinalist
  Muhammad Hafiz Hashim, 3. Runde
  Ng Wei, 3. Runde
  Wong Choong Hann, 3. Runde
  Boonsak Ponsana, 3. Runde
  Niels Christian Kaldau, 2. Runde
  Lee Hyun-il, Viertelfinalist
  Dicky Palyama, 1. Runde
<li> Björn Joppien, 3. Runde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
IBF-Resultate

2005 Herreneinzel
Weltmeisterschaft 2005/Herreneinzel
Weltmeisterschaft 2005/Herreneinzel